Heiestad ist der Familienname folgender Personen:

 Bengt Heiestad, norwegischer Skispringer
 Erling Heiestad (1905–1960), norwegischer Journalist und Politiker
 Tor Heiestad (* 1962), norwegischer Sportschütze